Taylor steht für:

 Taylor (Name), Familien- und Vorname
 Taylor (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Taylor (Portwein), portugiesischer Hersteller und Handelshaus für Portwein
 (2603) Taylor, Asteroid des Hauptgürtels
 Taylor Guitars, US-amerikanischer Gitarrenhersteller
 Coffyn-Taylor Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Taylor Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Taylor, britische Automobilmarke, siehe Velocette #Automobilbau
 Taylor Steam Buggy, das erste kanadische Auto

Taylor ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Taylor (Alabama), im Geneva und im Houston County
 Taylor (Arizona), im Navajo County
 Taylor (Arkansas), im Columbia County
 Taylor (Indiana), im Tippecanoe County
 Taylor (Maryland), im Harford County 
 Taylor (Louisiana), im Bienville Parish
 Taylor (Michigan), im Wayne County
 Taylor (Mississippi), im Lafayette County
 Taylor (Missouri), im Marion County
 Taylor (Nebraska), im Loup County
 Taylor (New York), im Cortland County
 Taylor (North Dakota), im Stark County
 Taylor (Oklahoma), im Cotton County
 Taylor (Pennsylvania), im Lackawanna County
 Taylor (Texas), im Williamson County
 Taylor (Wisconsin), im Jackson County
 Taylor (Wyoming), im Lincoln County

Siehe auch:
 Taylor-Formel
 Taylorreihe, mathematische Potenzreihe
 Taylorverfahren
 Taylor-Zins, Zinssatz in der Volkswirtschaftslehre
 Taylorismus, Prinzip einer Prozesssteuerung von Arbeitsabläufen
 Rayleigh-Taylor-Instabilität, hydrodynamische Instabilität
 Taylor Highway in Alaska
 Taylor Buttresses, Hügel im Palmerland, Antarktika
 Taylor Dome, Eisdom im Viktorialand, Antarktika
 Taylor Hills, Hügelgruppe in der Ross Dependency, Antarctica
 Taylor-Inseln, Inselgruppe im Highjump-Archipel, Wilkesland, Antarktika
 Taylor Institution, Bibliothek
 Taylor Ledge, Bergrücken im Ellsworthland, Antarktika
 Taylor-Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 Taylor-Nunatakker auf der Joinville-Insel, Antarktis
 Taylor Outlier, Felsformation im Ellsworthland, Antarktika
 Taylor Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Taylor-Plattform, Felsmassiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Taylor Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Taylor Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Taylor Spur, Felssporn im Ellsworthland, Antarktika
 Taylor Valley in Viktorialand, Antarktika
 Taylor-Gletscher (Begriffsklärung)
 Taylor County (Begriffsklärung)
 Mount Taylor (Begriffsklärung)
 Tyler (Begriffsklärung)
 Tayler (Begriffsklärung)
 Tayleur (Begriffsklärung)